Rully (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Rully (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Rully (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia